Parona kan syfta på:

 Parona (släkte) – släkte fiskar

Geografi

Italien 

 Parona, Verona, ort, Veneto, Provincia di Verona, 
 Parona, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 

Robotskapade Italienförgreningar